Le Lien (1912), film muet français de Léonce Perret ;
 Le Lien (1960), téléfilm de Guy Lessertisseur ;
 Le Lien (1971), film dramatique suédois d'Ingmar Bergman ;
 Le Lien (1996), roman de Patrick Grainville ;
 Le Lien (2000), roman de Vanessa Duriès ;
 Le Lien (2007), deuxième single de l'album posthume La Voix d'un ange de Grégory Lemarchal ;
 Le Lien (2007), téléfilm de Denis Malleval.